Traqué ou Traqués peut faire référence à :

 Le Traqué (Gunman in the Streets), un film franco-britannique de Franck Tuttle et Borys Lewin sorti en 1950 ;
 Traqué (The Hunted), un film américain de William Friedkin sorti en 2003 ;
 Les Traqués (Crash Kids – Trust no one), un téléfilm allemand de Raoul Heimrich diffusé en 2007 ;
 Traqués (Tenderness), un film américain de John Polson sorti en 2009 ;
 Traqués (Seven Thirty-Seven), épisode de la série télévisée américaine Breaking Bad diffusé en 2009 ;
 Traqués, un téléfilm français de Ludovic Colbeau-Justin diffusé en 2018.

Voir aussi